Stillwell ist der Familienname folgender Personen:
 Frank Stillwell (1888–1963), australischer Geologe und Polarforscher
 John Stillwell (* 1942), australischer Mathematiker
 Lewis B. Stillwell (1863–1941), US-amerikanischer Elektrotechniker
 Richard Stillwell (1899–1982), US-amerikanischer Klassischer Archäologe

Stillwell steht für: 
 Stillwell (Georgia), Ort im Effington County, Georgia
 Stillwell (Illinois), Ort im Hancock County, Illinois
 Stillwell (Indiana), Ort im LaPorte County, Indiana
 Stillwell (Ohio), Ort im Holmes County, Ohio
 Stillwell (West Virginia), gemeindefreies Gebiet im Pocahontas County, West Virginia

Sonstiges:
 Stillwell Hills, Hügelgruppe im Kempland, Antarktika
 Stillwell Island, Insel im Way-Archipel, Georg-V.-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Stilwell